Gimnazjum Degrassi – kanadyjski serial dla młodzieży ukazujący życie kanadyjskich nastolatków. 

Został wyprodukowany w latach 1987-1989 jako jedna z części serii Degrassi. Serial pokazuje życie nastolatków będących uczniami gimnazjum. Wiele z odcinków dotyka ważnych kwestii i problemów, takich jak: narkotyki, uzależnienia, depresja, problemy rodzinne itd. Kontynuacja serialu, Szkoła średnia Degrassi (Degrassi High), opowiada dalsze losy tych samych bohaterów w liceum.

Serial był emitowany w Stanach na kanale PBS, w Wielkiej Brytanii oraz zachodniej części Europy w telewizji BBC oraz w Australii przez ABC.

W 1987 Gimnazjum Degrassi otrzymał nagrodę Emmy w międzynarodowym konkursie w kategorii Children and Young People (Dzieci i Młodzi Ludzie) za odcinek „It's late”, w którym Christine „Spike” Nelson zachodzi w ciążę. Dziecko otrzymuje imię Emma. Postać ta jest odgrywana przez aktorkę Miriam McDonald, która pojawia się w serialu Degrassi: Nowe Pokolenie.

Serial Gimnazjum Degrassi był kręcony w Vincent Massery Junior School w Etobicoke, Ontario.

Obsada 
 Sara Ballingall – Melanie Brodie
 Stefan Brogren – Archibald „Archie/Snake” Simpson
 Michael Carry – Simon Dexter
 Irene Courakos – Alexa Pappadopoulos
 Angela Deiseach – Erica Farrell
 Maureen Deiseach – Heather Farrell
 Michelle Goodeve – Karen Avery
 Anais Granofsky – Lucy Fernandez
 Rebacca Haines – Kathleen Mead
 Neil Hope – Derek „Wheels” Wheeler
 Cathy Keenan – Liz O' Rourke
 Pat Mastroianni – Joseph „Joey” Jeremiah
 Maureen McKay – Michelle Accette
 Stacie Mistysyn – Caitlin Ryan
 Siluck Saysanasy – Yick Yu
 Amanda Stepto – Christine „Spike” Nelson
 Duncan Waugh – Arthur Kobalewscuy
 Dan Woods – Mr. Raditch

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 1987
Seriale telewizyjne zakończone w 1989